«Кругозо́р» — ежемесячный советский и российский литературно-музыкальный и общественно-политический иллюстрированный журнал с аудиоприложениями в виде гибких грампластинок. Издавался в 1964—1992 годах.

С 1969 года выходило детское приложение к «Кругозору» — «Колобок».

Описание 

Журнал издавался Государственным комитетом Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию (Москва, ISSN:). Выпускался издательством «Правда» и Всесоюзной студией грамзаписи. Редакция журнала поначалу располагалась в Госкомитете на Пятницкой улице № 25, на втором этаж технического корпуса, затем некоторое время в здании телецентра «Останкино» на улице академика Королёва № 12, и далее, вплоть до закрытия журнала, вновь на Пятницкой улице № 25.

Журнал состоял из шестнадцати страниц, четырёх страниц обложки (на которых также размещался текст) и шести гибких двусторонних пронумерованных пластинок со скоростью вращения 33⅓ оборота в минуту, каждая сторона пластинки имела не более семи минут звучания. Практиковались «продолженные» репортажи, когда начало статьи печаталось текстом с иллюстрациями, а окончание нужно было слушать. Для того, чтобы прослушать звуковую страницу, её не нужно было вырезать или вырывать из журнала: журнал складывался и перегибался так, чтобы нужная сторона пластинки оказалась сверху, и затем клался на диск проигрывателя или радиолы. Рекомендовалось не загибать углы журнала, так они могли мешать вращению диска проигрывателя. Тем не менее, для удобства пластинки зачастую вырезались по кругу.
Все гибкие пластинки печатались на приобретённой во Франции специальной машине. Слушать звуковые страницы на патефонах с металлической иглой было нельзя, только на проигрывателях с корундовой иглой.

В 1988 году, при переходе журнала на новый формат, первый номер был укомплектован пластинками, вложенными в конверт. Этот способ оказался трудоёмким и нетехнологичным. Со следующих номеров пластинки размещались по две на одном сложенном виниловом листе, — вкладывались и сшивались скрепкой в один блок с бумажными страницами журнала.
Начиная с 1991 года часть тиража «Кругозора» стала выпускаться с аудиокассетой, а часть, по-прежнему — с грампластинками. Динамика была такова:
 1991 год, № 1: тираж с пластинками —  экземпляров, с аудиокассетами — .
 1991 год, № 2: с пластинками — , с аудиокассетами — .
 1991 год, № 3: с пластинками — , с аудиокассетами — .
 1991 год, № 4-10: с пластинками — , с аудиокассетами — .
 1991 год, № 11-12: с пластинками — , с аудиокассетами — 5000.

В 1992 году журнал был вынужден отказаться от гибких пластинок. Последними гибкими пластинками, выпущенными Всесоюзной студией грамзаписи фирмы «Мелодия», стали две пластинки (11 и 12) в двенадцатом номере «Кругозора» за декабрь 1991 года. После этого звуковое приложение стало выходить только на аудиокассетах. Кассету необходимо было заказывать отдельно по указанному адресу; сперва получить кассету можно было наложенным платежом, а последний номер журнала предлагает сперва перечислить обычным почтовым переводом стоимость кассеты — 75 рублей и только затем её получить. Последние три номера, — 3, 4-7, и 8 «Кругозора» за 1992 год не имели никаких звуковых приложений, хотя описание звуковых страниц в журнале имеется.

В 1992 году журнал был закрыт из-за финансовых трудностей.

История 
 

Темами журнала были документально-хроникальные и художественные звукозаписи, воспроизводившие выступления государственных, общественных деятелей, мастеров искусств, а также лучшие образцы классического и современного искусства, народного творчества, новинки литературы, музыки, театра, эстрады.

В журнале постоянно издавались песни в исполнении звёзд советской эстрады: И. Кобзона, В. Ободзинского, С. Ротару, А. Пугачёвой и многих других, популярных ВИА («Песняры», «Самоцветы», «Пламя» и так далее), и многих известных зарубежных исполнителей, спрос на записи которых в Советском Союзе существенно превышал предложение.

Первым главным редактором «Кругозора» был Борис Михайлович Хессин, впоследствии глава телевизионного объединения «Экран», его заместителем — Е. С. Велтистов, позже ряд чиновников, а в середине 1980-х годов его сотрудник, журналист, а позже прозаик Сергей Есин, впоследствии многолетний ректор Литературного института.

У истоков журнала были Юрий Визбор, проработавший в нём семь лет с момента основания, с Евгением Велтистовым, Галина Шергова, Людмила Петрушевская, поэт Евгений Храмов.

Издавались также тематические и специальные выпуски «Кругозора» на русском, английском, немецком, японском и других языках. Первая в СССР звуковая книга (о Ленине) была издана «Кругозором» в год 100-летия со дня рождения вождя (1970).

Тираж в 1973 году составлял 450 тысяч экземпляров, в 1983 году — 500 тысяч, а весной 1991 года — всего 60 тысяч экземпляров.

В 1992 году, вскоре после закрытия «Кругозора», журналист и исследователь творчества Юрия Визбора Анатолий Азаров спас от уничтожения звуковой архив (оригинальные магнитные ленты на 38 скорости, с которых происходило тиражирование пластинок) журналов «Кругозор» и Колобок". Долгое время, до кончины А. Азарова в 2016 году архив хранился у него дома. В настоящее время архив передан в Российский государственный архив фонодокументов.

С 2009 по 2017 год группа энтузиастов-любителей виниловых пластинок провела большую работу по оцифровке гибких пластинок «Кругозора» и «Колобка», а также журналов «Клуб и художественная самодеятельность» и «Народное творчество», и выкладывала результаты работ на форумах любителей винила. Также оцифрованные бумажные и звуковые страницы легли в основу сайта «Кругозор-Колобок», созданного Анатолием Азаровым и первым звукорежиссёром «Кругозора» Николаем Нейчем.

В октябре 2021 года на «Радио России» начала выходить программа Алексея Певчева «Наш друг Кругозор», основанная на материалах журнала «Кругозор». Эфир — каждую субботу и воскресенье, в 22.35 (МСК)

Некоторые рубрики 
 В 1960-х — 1970-х гг. в журнале была рубрика «Кабачок 33 с половиной оборота» (по образу и подобию передачи «Кабачок «13 стульев»»), в которой представляли новые отечественные и зарубежные песни. Одним из ведущих этой рубрики был Зиновий Гердт.

Исполнители, чьи произведения либо голоса были записаны на пластинки

Композиторы 
 Роберт Амирханян
 Лев Присс
 Леонард Бернстайн
 Никита Богословский
 Вангелис
 Пауль Дессау
 Евгений Дога
 Гия Канчели
 Кара Караев
 Фриц Крейслер
 Мишель Легран
 Ференц Лист
 Михаил Огинский
 Раймонд Паулс
 Андрей Петров
 Сергей Прокофьев
 Сергей Рахманинов
 Нино Рота
 Антонио Сальери
 Александр Скрябин
 Микаэл Таривердиев
 Микис Теодоракис
 Эндрю Ллойд Уэббер
 Оскар Фельцман
 Ян Френкель
 Арам Хачатурян
 Тихон Хренников
 Пётр Чайковский
 Фредерик Шопен
 Дмитрий Шостакович
 Иоганн Штраус
 Родион Щедрин

Поэты и писатели 
 Чингиз Айтматов
 Владимир Альбинин
 Ираклий Андроников
 Павел Антокольский
 Луи Арагон
 Аркадий Арканов
 Николай Асеев
 Виктор Астафьев
Павел Панченко
 Белла Ахмадулина
 Анна Ахматова
 Иоганнес Бехер
 Александр Блок
 Виктор Боков
 Валерий Брюсов
 Лариса Васильева
 Андрей Вознесенский
 Максимилиан Волошин
 Николас Гильен
 Максим Горький
 Григорий Горин
 Матвей Грин
 Николай Гумилёв
 Юлия Друнина
 Сергей Есенин
 Михаил Жванецкий
 Михаил Зощенко
 Александр Иванов
 Лион Измайлов
 Вениамин Каверин
 Римма Казакова
 Виктор Коклюшкин
 Михаил Кольцов
 Феликс Кривин
 Юрий Левитанский
 Леонид Леонов
 Михаил Луконин
 Владимир Луговской
 Леонид Мартынов
 Самуил Маршак
 Новелла Матвеева
 Александр Межиров
 Михаил Мишин
 Юрий Нагибин
 Олег Назаров
 О'Генри
 Борис Пастернак
 Константин Паустовский
 Юрий Поляков
 Александр Прокофьев
 Расул Рза
 Михаил Рощин
 Михаил Светлов
 Илья Сельвинский
 Юлиан Семенов
 Ярослав Смеляков
 Ефим Смолин
 Александр Солженицын
 Алексей Сурков
 Лев Толстой
 Анатолий Трушкин
 Ника Турбина
 Виктор Хара
 Назым Хикмет
 Михаил Шолохов
 Илья Эренбург

Театральные, эстрадные и киноактеры 
 Александр Абдулов
 Олег Анофриев
 Ян Арлазоров
 Елизавета Ауэрбах
 Олег Басилашвили
 Михаил Боярский
 Валентина Владимирова
 Евгений Весник
 Владимир Винокур
 Михаил Водяной
 Галина Волчек
 Михаил Евдокимов
 Евгений Евстигнеев
 Эраст Гарин
 Зиновий Гердт
 Пётр Глебов
 Наталья Гундарева
 Людмила Гурченко
 Олег Даль
 Алла Демидова
 Армен Джигарханян
 Татьяна Догилева
 Геннадий Дудник
 Михаил Жаров
 Игорь Ильинский
 Николай Караченцов
 Роман Карцев и Виктор Ильченко
 Александр Калягин
 Василий Качалов
 Светлана Крючкова
 Леонид Куравлёв
 Евгений Леонов
 Лившиц и Левенбук
 Николай Литвинов
 Владимир Ляховицкий
 Андрей Миронов
 Мария Миронова и Александр Менакер
 Ирина Мирошниченко
 Соломон Михоэлс
 Иван Москвин
 Марина Неёлова
 Валентин Никулин
 Клара Новикова
 Михаил Новохижин
 Любовь Орлова
 Анатолий Папанов
 Евгений Петросян
 Майя Плисецкая
 Николай Плотников
 Елена Проклова
 Алексей Птицын
 Аркадий Райкин
 Фаина Раневская
 Клара Румянова
 Татьяна Самойлова
 Игорь Скляр
 Иннокентий Смоктуновский
 Юрий Соломин
 Тарапунька и Штепсель
 Михаил Тарханов
 Вячеслав Тихонов
 Галина Уланова
 Леонид Филатов
 Юрий Филимонов
 Александр Филиппенко
 Алиса Фрейндлих
 Геннадий Хазанов
 Дмитрий Харатьян
 Владимир Хенкин
 Николай Хмелёв
 Михаил Чехов
 Борис Чирков
 Инна Чурикова
 Александр Ширвиндт и Михаил Державин
 Ефим Шифрин
 Сергей Юрский
 Олег Янковский
 Михаил Яншин
 Владимир Яхонтов

Музыканты 
 Владимир Ашкенази
 Игорь Бриль
 Владимир Назаров и его ансамбль
 Густав Бром и его оркестр
 Дэйв Брубек
 Каринэ Георгиан
 Эмиль Гилельс
 Жан-Мишель Жарр
 Лиана Исакадзе
 Евгений Кисин
 Леонид Коган
 Алексей Козлов и его квартет
 Михаил Лидский
 Гленн Миллер и его оркестр
 Евгений Мравинский
 Азиза Мустафа-заде
 Генрих Нейгауз
 Давид Ойстрах
 Оскар Питерсон
 Святослав Рихтер
 Мстислав Ростропович
 Артур Рубинштейн
 Яша Хейфец
 Дюк Эллингтон
 Юдина, Мария Вениаминовна

Отечественные певцы

Опера и оперетта 
 Ирина Архипова
 Владимир Атлантов
 Мария Биешу
 Галина Вишневская
 Дмитрий Гнатюк
 Александр Давыдов
 Алибек Днишев
 Зара Долуханова
 Ирина Журина
 Любовь Казарновская
 Маквала Касрашвили
 Владимир Касторский
 Иван Козловский
 Сергей Лемешев
 Мария Максакова
 Тамара Милашкина
 Антонина Нежданова
 Евгений Нестеренко
 Надежда Обухова
 Вера Петрова-Званцева
 Нина Раутио
 Бэла Руденко
 Дмитрий Смирнов
 Зураб Соткилава
 Дмитрий Хворостовский
 Фёдор Шаляпин
 Татьяна Шмыга

Фольклор 
 Надежда Бабкина
 Людмила Зыкина
 Валентина Левко
 Мария Мордасова
 Лидия Русланова
 Александра Стрельченко
 Екатерина Шаврина

Рок 
 Жанна Агузарова — В городе моем улицы пусты
 Александр Барыкин — Аэропорт; Программа телепередач на завтра; Ты так мила; Королева бала
 Александр Башлачёв — Время колокольчиков; Лихо
 Александр Градский — музыка из м/ф «Голубой щенок»; Монолог батона за 28 копеек; Я хочу понять
 Янка Дягилева — По трамвайным рельсам; Продано
 Крис Кельми — музыка из м/ф «Пес в сапогах»
 Владимир Кузьмин — Симона
 Юрий Лоза — Плот; Пой мне, гитара!
 Настя Полева — Стратосфера; Ноа ноа
 Зоя Ященко — Генералы Гражданской Войны; Комната

Эстрада и поп-музыка 
 Азиза
 Ирина Аллегрова — Мой ласковый и нежный зверь; Верьте в любовь, девчонки
 Юрий Антонов — Анастасия; Крыша дома твоего
 Татьяна Анциферова
 Альберт Асадуллин
 Роксана Бабаян
 Лев Барашков
 Рашид Бейбутов
 Сергей Беликов
 Геннадий Белов
 Женя Белоусов
 Марк Бернес — Любимый город; Тучи над городом встали; Темная ночь, только пули свистят; Песня посвящается моя; Шаланды, полные кефали
 Галина Беседина
 Жанна Бичевская
 Иван Бобул
 Юрий Богатиков
 Нани Брегвадзе
 Ирина Бржевская
 Нина Бродская
 Полад Бюль-Бюль Оглы — Песне моей поверь; Я ухожу
 Лайма Вайкуле — Вернисаж
 Аида Ведищева
 Анне Вески
 Георгий Виноградов
 Виктор Вуячич
 Тамара Гвердцители
 Ксения Георгиади
 Алексей Глызин — Письма издалека; Счастье ты мое, горе ты мое
 Николай Гнатюк — Птица счастья; Бессонница; Красный конь; Девчонка из квартиры 45
 Анатолий Горохов
 Наталья Гулькина
 Юрий Гуляев
 Валентина Дворянинова
 Андрей Державин
 Лариса Долина
 Сергей Захаров
 Ольга Зарубина
 Ренат Ибрагимов
 Алла Иошпе
 Яак Йоала
 Елена Камбурова
 Вахтанг Кикабидзе
 Филипп Киркоров — Лето; Любовь — это нечто сложное; Такой-сякой; Небо и земля
 Лидия Клемент
 Иосиф Кобзон — Мгновения
 Анатолий Королёв
 Майя Кристалинская
 Евгений Куликов
 Светлана Лазарева — Иди на все четыре стороны; Грош цена словам твоим
 Валентина Легкоступова
 Валерий Леонтьев — Сердце человека; Полет на дельтаплане; Зелёный свет
 Лев Лещенко — Притяжение земли; Ни минуты покоя; День победы
 Мария Лукач
 Муслим Магомаев
 Владимир Макаров
 Вячеслав Малежик — Гадание; Улочки-переулочки
 Дмитрий Маликов
 Александр Малинин — Печали свет; Поручик Голицын
 Владимир Маркин — Белая черемуха
 Евгений Мартынов
 Тамара Миансарова — Летка-енка
 Сергей Минаев
 Андрей Мисин
 Тынис Мяги
 Алиса Мон — Обещаю; Подорожник-трава
 Лариса Мондрус
 Вадим Мулерман
 Галина Ненашева
 Игорь Николаев — Такси-такси
 Андрей Никольский — Никого я не люблю; Что там вдали, моя жизнь
 Валерий Ободзинский
 Кристина Орбакайте
 Ирина Отиева
 Урмас Отт
 Сосо Павлиашвили
 Мария Пахоменко
 Сергей Пенкин — Feelings
 Ольга Пирагс
 Ирина Понаровская
 Владимир Пресняков-младший — Незаконнорожденный мой сын; Роковый концерт
 Алла Пугачёва — Без меня тебе любимый мой лететь с одним крылом; Делу время а потехе час; Айсберг в океане; Сто друзей; Паромщик; Миллион роз; Надо же
 Эдита Пьеха — Радуга; Надежда; Дети Земли; Приди, Любовь, приди; Баллада о Тане Савичевой
 Маша Распутина — Лето — не зима; Я не жалею; Играй, музыкант; Городская сумасшедшая
 Жанна Рождественская — музыка из х/ф "Ах водевиль, водевиль"
 София Ротару — А музыка звучит; Было и прошло
 Роза Рымбаева
 Аким Салбиев
 Игорь Саруханов
 Екатерина Семёнова
 Людмила Сенчина
 Александр Серов — Дон-Кихоты
 Ирма Сохадзе
 Наталья Ступишина
 Екатерина Суржикова
 Игорь Тальков — Кирпичи
 Валентина Толкунова
 Владимир Трошин
 Леонид Утёсов — Сердце, тебе не хочется покоя
 Эдуард Хиль
 Марина Хлебникова
 Надежда Чепрага
 Гюли Чохели — Иллюзион
 Клавдия Шульженко

Шансон и романсы 
 Алла Баянова
 Александр Вертинский
 Михаил Звездинский
 Вадим Козин
 Пётр Лещенко
 Александр Новиков
 Варя Панина
 Валентина Пономарёва
 Борис Рубашкин
 Вилли Токарев
 Вика Цыганова

Барды 
 Виктор Верстаков
 Юрий Визбор
 Владимир Высоцкий — Бег иноходца; Все не так, ребята; Аисты; Песня о Петровской Руси; Песня о Земле
 Александр Галич
 Александр Городницкий
 Татьяна и Сергей Никитины — музыка из х/ф «Ирония судьбы или с легким паром»
 Булат Окуджава
 Ада Якушева

Отечественные эстрадные коллективы и поп-группы 
 «Аккорд»
 «Ариэль»
 «Верасы»
 «Весёлые ребята» — Автомобили; Семейный альбом; Не волнуйтесь, тетя!
 ВИО-66
 Вокальный квартет советской песни
 «Гая»
 «Добры молодцы»
 «Иверия»
 «Кар-мэн» — Bad Russians; Бомбей Буги
 «Комбинация» — Байки; Рашн герлз
 «Круг»
 «Лейся, песня»
 «Любэ» — Станция Таганская; Атас
 «Маки»
 «Мираж» — Музыка нас связала; Млечный путь
 «На-На» — Свет в окне
 «Оризонт»
 «Орэра»
 «Песняры» — Вологда
 «Пламя»
 «Поющие гитары» — фрагменты оперы «Орфей и Эвридика»
 «Поющие сердца» — Учитесь слушать тишину
 «Самоцветы» — Мой адрес Советский Союз
 «Синяя птица»
 «Технология» — Нажми на кнопку; Всё, что ты хочешь
 «Улыбка»
 «Фея»
 «Червона рута»
 «Электрон»
 «Ялла»

Отечественные рок-группы 
 «Автограф»
 «Агата Кристи» — Вива Кальман; Пантера
 «Аквариум» — Двигаться дальше; Небо становится ближе
 «Альянс» — Дайте огня; Смерти нет
 «Apelsin» — Вестерн
 «Аукцыон» — Нэпман; Вру
 «Бригада С» — Бродяга; Ностальгическое танго; Звезда микрорайона; Шейк
 «Браво» — Король — оранжевое лето
 «Группа Стаса Намина» — Мы желаем счастья вам
 «Гунеш»
 ДДТ — Мальчики-Мажоры; Церковь; Не стреляй!
 «Диалог»
 «Земляне» — Трава у дома; Путь домой; Крынка молока; Каскадеры; Перекресток
 «Зодиак» — Ритмы на льду; Мираж
 «Кино» — Звезда по имени Солнце; Группа крови
 «Лимонадный Джо» — Стой, кто идет (Ай-яй-яй, сюда нельзя!)
 «Магнетик бэнд»
 «Манго-Манго» — Валерий Чкалов; Юность
 «Машина времени» — В добрый час; Песня, которой нет; Хрустальный город
 «Мистер Твистер» — Мистер Твистер
 «Моральный кодекс» — До свидания, мама; Дети лета
 «Наутилус Помпилиус» — Шар цвета хаки; Взгляд с экрана
 «Секрет» — Привет
 «Телевизор» — песни из альбома «Мечта самоубийцы» (запись не найдена)

Зарубежные исполнители 
 Сальваторе Адамо
 Шарль Азнавур
 Лючия Алиберти
 Аль Бано и Ромина Пауэр — Felicita
 Пол Анка — Дайана
 Бесси Аргираки
 Луи Армстронг — Hello, Brother
 Моника Аспелунд
 Алис Бабс
 Дойна Бадя
 Никола ди Бари
 Джоан Баэз
 Жильбер Беко
 Гарри Белафонте — Ла бамба
 Чак Берри
 Лоредана Берте
 Лена Биолкатти
 Бой Джордж
 Дитер Болен
 Грег Бонам
 Росица Борджиева
 Нино Браво
 Кейт Буш — Бабушка; Огромный успех
 Эрнст Буш
 Петя Буюклиева
 Ширли Бэсси
 Катерина Валенте
 Дина Вашингтон
 Рэй Вентура
 Гленн Вестон
 Сара Вон
 Гелена Вондрачкова
 Карлос Гардель
 Анна Герман
 Карел Готт
 Жюльетт Греко
 Питер Гэбриэл — Sledgehammer
 Далида
 Джо Дассен — Если б не было тебя
 Эва Демарчик
 Ла Тойя Джексон
 Майкл Джексон — песни из альбомов «Thriller» и «Bad»
 Беньямино Джильи
 Элтон Джон
 Том Джонс
 Дженис Джоплин
 Билли Джоэл
 Эмил Димитров
 Джо Долан
 Пласидо Доминго
 Фэтс Домино
 Донна Саммер
 Мики Евремович
 Мирослав Жбирка
 Аструд Жильберто
 Шаролта Залатнаи
 Лили Иванова
 Хулио Иглесиас
 Йованна
 Ану Кааль
 Патрисия Каас
 Монсеррат Кабалье
 Мария Каллас
 Ники Камба
 Богдана Карадочева
 Радмила Караклаич
 Беата Карда
 Рафаэлла Карра
 Хосе Каррерас
 Энрико Карузо
 Сьюзи Кватро
 Сандра Ким
 Корина Кирияк
 Бисер Киров
 Рой Кларк
 Жюльен Клерк
 Нада Кнежевич
 Кати Ковач — кавер на Оттаван «Где ты, Ежи»
 Эдди Кокран
 Янош Коош
 Анни Корди
 Георгий Кордов
 Иржи Корн
 Милица Корьюс
 Нат Кинг Коул
 Тото Кутуньо
 Марцела Лайферова
 Серж Лама
 Мари Лафоре
 Моника Лейрак
 Франсис Лемарк
 Джон Леннон — Luck of the Irish; New-York
 Джулиан Леннон
 Дана Лерска
 Энрике Лиоппис
 Аманда Лир
 Литтл Ричард
 Луис Мигель
 Джерри Ли Льюис
 Мадонна — Material girl; Like a virgin; Hanky panky; Express yourself; Justify my love
 Алиция Маевска
 Хелена Майданец
 Джордж Майкл
 Мириам Макеба
 Пол Маккартни — Man We Was Lonely; Give Ireland Back To The Irish
 Беатрис Маркес
 Джордже Марьянович
 Вальдемар Матушка
 Мирей Матьё
 Мина
 Лайза Миннелли
 Кайли Миноуг — Loco-motion
 Доменико Модуньо
 Марио дель Монако
 Ив Монтан
 Сара Монтьель
 Джанни Моранди
 Нана Мускури
 Энн Мюррей
 Васил Найденов
 Чеслав Немен
 Герхард Нееф
 Габи Новак
 Оливия Ньютон-Джон
 Джонни Нэш
 Одетта
 Шинейд О’Коннор — Emperor new clothes; Nothing compares 2U
 Йоко Оно
 Рой Орбисон
 Малгожата Островска
 Лучано Паваротти
 Рита Павоне
 Ванесса Паради
 Яннис Париос
 Пеле
 Лиляна Петрович
 Эдит Пиаф
 Эва Пиларова
 Мария Долорес Прадера
 Алан Прайс
 Элвис Пресли — Heartbreak hotel; Blue suede shoes
 Принс
 Пупо
 Венета Рангелова
 Рафаэль
 Уилма Рединг
 Крис Ри — Let’s dance
 Дин Рид
 Клифф Ричард
 Марыля Родович
 Даринка Ролинцова
 Дайана Росс
 Демис Руссос
 Сабрина — Like Yo-Yo; Guys and Dolls
 Соня Салвис
 Сандра
 Ирэна Сантор
 Баффи Сент-Мари
 Лео Сейер
 Пит Сигер
 Африк Симон — Hafanana; Todo pasara Maria
 Крунослав Слабинац
 Эва Снежанка
 Катрин Соваж
 Здислава Сосницка
 Ринго Старр
 Стефания
 Стинг — Moon over Bourbon street
 Барбра Стрейзанд
 Бонни Тайлер — Holding out for a hero; What A Way To Treat My Heart; Notes from America; Turtle blues
 Жан Татлян
 Танита Тикарам
 Тиффани — I saw her standing there (Beatles cover)
 Камелия Тодорова
 Лолита Торрес
 Регина Тосс
 Умберто Тоцци
 Мари Трини
 Ким Уайлд
 Энди Уильямс — It’s impossible
 Жан Ферра
 Нино Ферре
 Элла Фитцджеральд
 Кирстен Флагстад
 Саманта Фокс
 Рикардо Фольи
 Флавия Фортунато
 Дагмар Фредерик
 Эйс Фрэйли — 2 Young 2 Die; Remember me
 Марианна Фэйтфул
 Нина Хаген
 Офра Хаза
 Энгельберт Хампердинк
 Джордж Харрисон
 Билл Хейли — Rock around the clock
 Бадди Холли
 Иорданка Христова
 Уитни Хьюстон
 Рэй Чарлз — Hit the road Jack
 Адриано Челентано — Stivali e colbacco; Un po artisto un po no
 Джильола Чинкветти
 Морис Шевалье
 Ивица Шерфези
 Франк Шёбель
 Режи Шолтос
 Кристель Шульце
 Лени Эскюдеро
 Тони Эспозито
 Удо Юргенс
 Тацуро Ямасита
 Роберт Янг

Зарубежные актёры 
 Брижит Бардо
 Джейн Биркин
 Жак Брель
 Марина Влади
 Франческа Гааль
 Жан Габен
 Дина Дурбин
 Анни Жирардо
 Мирча Кришан
 Софи Лорен
 Мэрилин Монро
 Клаудия Мори
 Даниэль Ольбрыхский
 Марика Рёкк
 Фернандель

Зарубежные поп-группы 
 ABBA — Money, Money, Money; Dancing Queen
 A-ha — Take On Me
 Arabesque
 Братья Аргировы
 Baccara
 Belle Epoque
 Сёстры Берри
 Boney M. — Daddy Cool; Nightfly To Venus; Sunny
 Dark Ducks
 Depeche Mode
 Диана Експрес
 Eruption
 Filipinki
 Gemini
 Imagination
 Joy — Valerie; Touch By Touch
 Kaoma — Lambada
 Katz
 Matia Bazar
 Middle of the Road
 Modern Talking — You Can Win If You Want; Diamonds Never Made A Lady; Jet Airliner; Like A Hero
 Los Paraguayos
 Пинкира
 The Peanuts
 Ricchi e Poveri
 Сигнал
 Space
 Technotronic

Зарубежные рок-группы 
 AC/DC — Let Me Put My Love Into You
 Asia
 Badfinger
 The Beatles — Can't buy me love; And I love her; Rock and roll
 Bee Gees — Staying alive
 Bijelo Dugme
 Black Sabbath — Headless Cross; Devil And Woman; Black Moon
 Bon Jovi — Born To Be My Baby
 Carpenters
 Chicago
 Clovers — Love Potion Number 9
 Coasters
 Dire Straits — Walk Of Life
 Doors — People are strange; Riders On The Storm
 Eagles — Hotel California
 Elán
 ELO — Last Train To London; On The Run; Lights Go Down
 Europe — The Final Countdown
 Eurythmics
 The Everly Brothers
 Fleetwood Mac
 Gamma Ray — Lust for life; Free time
 INXS — Suicide blonde; Disappear
 Locomotiv GT
 Metallica — One
 Motley Crue — Girls Girls Girls
 Nazareth — Cinema; Juliet
 Neoton Família
 Opus — Live Is Life
 Pink Floyd — Shine On You Crazy Diamond; On the Run; Money; Time; Us and Them
 Piramis
 Puhdys
 Queen — Jealousy; Don’t Stop Me Now
 The Rolling Stones — Terrifying; Blinded by love; Holding on your hat
 Running Wild — Riding the storm
 Scorpions — Love on the run; Rhythm of love; Believe in love
 Smokie — What can I do?; Needles and pins; Living Next Door To Alice; Oh Carol
 Skid Row — Youth gone wild
 Status Quo — You're In The Army Now
 UB40
 Uriah Heep
 Wings — Mrs Vandebilt
 Yellow Magic Orchestra
 Червоны гитары
 Щурците

Использование в культуре 
 Группой «Коммунизм» использовано множество записей из журнала «Кругозор».

Ссылки 
 Дмитрий Шеваров. Журнал с дырочкой в правом боку

Примечания 

Журналы СССР по алфавиту
Музыкальные журналы СССР
Журналы России по алфавиту
Печатные издания, возникшие в 1964 году
Лейблы звукозаписи СССР
Лейблы звукозаписи России
Печатные издания, закрытые в 1992 году
Гостелерадио СССР
РГТРК «Останкино»